Puttenham – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Puttenham – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)